Sărata ist der Name mehrerer Orte 
 in Rumänien:
 Sărata (Bacău), Gemeinde im Kreis Bacău
 Sărata (Solonț), Dorf im Kreis Bacău
 Sărata (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud
 Sărata (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Sărata (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Sărata (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Sărata (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Sărata (Neamț), Dorf im Kreis Neamț
 Sărata (Sibiu), Dorf im Kreis Sibiu
 Sărata-Monteoru, Dorf im Kreis Buzău

 in der Republik Moldau
 Sărata-Galbenă, Gemeinde im Rajon Hîncești
 Sărata Veche, Gemeinde im Rajon Fălești

 in der Ukraine
 Rumänischer Name von Sarata, Siedlung städtischen Typs im Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj

Sărata ist auch der Name eines linken Nebenflusses der Ialomița in Rumänien: Sărata (Ialomița)